Medford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Medford Township (Kansas)
 Medford Township (Minnesota)
 Medford Township (New Jersey)
 Medford Township (North Dakota)
 Medford Township (Oklahoma)